

Sigle 
 Minimum Cell Rate  – banda minima garantita (in Kbps) da un provider di Internet
 Modena City Ramblers  – gruppo musicale italiano
 Movimento Comunista Rivoluzionario  – organizzazione terroristica italiana
 Mouvement Citoyens Romands  – partito politico svizzero
 My Chemical Romance  – gruppo musicale rock statunitense

Codici 
 MCR – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Melchor de Mencos (Guatemala)
 mcr – codice ISO 639-3 della lingua menya